Razbojna kan syfta på:

Bulgarien 

 Razbojna (ås), Sliven, 
 Razbojna (berg), Sliven, 
 Razbojna (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen, 
 Razbojna (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar